Высоцкие:

 Высоцкие — 40 русских и польских дворянских родов.
 Высоцкие — купеческая династия еврейского происхождения, чаеторговцы.

Населённые пункты 
 Высоцкие — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.
 Высоцкие — деревня в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии.
 Высоцкие — деревня в Невельском районе Псковской области России.